Kihoku désigne plusieurs localités au Japon :
 Kihoku, un bourg de la préfecture d'Ehime ;
 Kihoku, un bourg de la préfecture de Mie.